Tosawi può riferirsi a:
 Tosawi Piovani Zoia attrice e doppiatrice italiana 
 Tosawi, o Toshaway o, talvolta, Toshua, capo Comanche